

Geografia
 Artur Nogueira – comune brasiliano dello Stato di San Paolo
 Nogueira de Ramuín – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia

Persone
 António Carlos Carvalho Nogueira Leitão, o anche António Leitão (1960-2012) – mezzofondista portoghese
 Antônio José Nogueira Santana, meglio conosciuto come Tonico (1972) – ex cestista brasiliano
 Antonio Leonel Vilar Nogueira Sousa, noto come Tonel (1980) – ex calciatore portoghese
 António Nogueira (1963) – ex calciatore portoghese
 Antônio Rodrigo Nogueira (1976) – ex lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ariel Augusto Nogueira noto come Ariel (1910–...) – calciatore brasiliano
 Armando Nogueira (1927-2010) – giornalista brasiliano
 Bura Nogueira, propr. Jorge Braíma Candé Nogueira, meglio noto come Bura (1995) – calciatore guineense
 Ernesto Nogueira do Oliveira (1921-2016) – calciatore portoghese
 Everton Nogueira (1959) – ex calciatore brasiliano
 Fernando António Nogueira Pessoa, più noto come Fernando Pessoa (1888-1935) – poeta, scrittore e aforista portoghese
 Hugo de Souza Nogueira, noto semplicemente come Hugo Souza (1999) – calciatore brasiliano
 Jefferson Nogueira Júnior (1994) – calciatore brasiliano
 Juliana Nogueira (1988) – pallavolista brasiliana
 Lucas Nogueira, propr. Lucas Riva Amarante Nogueira (1992) – cestista brasiliano con cittadinanza spagnola
 Manuel Maria Nogueira Capela o Manuel Capela (1922) – ex calciatore portoghese
 Marcos Nogueira Eberlin (1959) – chimico brasiliano
 Mário Claúdio Nogueira Carreiras, noto anche con lo pseudonimo di Marinho (1985) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Mário Sérgio Leal Nogueira (1981) – calciatore portoghese
 Nuno Henrique Gonçalves Nogueira (1986) – calciatore portoghese
 Paulinho Nogueira, pseudonimo di Paulo Artur Mendes Pupo Nogueira (1929-2003) – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
 Ronaldo Lindenberg von Schilgen Cintra Nogueira, noto con il nome d'arte di Ronnie Von (1944) – cantante e showman brasiliano
 Sebastián Gorga Nogueira (1994) – calciatore uruguaiano
 Sérgio Nogueira, propr. Sérgio Luiz Seixas Francia Nogueira, detto Serginho (1978) – pallavolista brasiliano
 Vagner Gonçalves Nogueira de Souza, meglio noto come Vagner Gonçalves (1996) – calciatore brasiliano
 Victor Nogueira (1959) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 mozambicano naturalizzato statunitense
 Vincent Nogueira (1988) – calciatore francese
 Ygor Nogueira de Paula (1995) – calciatore brasiliano